Mikołaj Szydłowiecki (starszy) – burgrabia krakowski
 Mikołaj Szydłowiecki (młodszy) – podskarbi koronny